Constabel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Constabel (1690–1762), ostfriesischer Orgelbauer
 Sabine Constabel (* 1959), deutsche Sozialarbeiterin

Siehe auch:
 Constable
 Konstabler